Universidad Americana puede referirse a:
Universidad Americana, una universidad de Estados Unidos;
Universidad Americana, una universidad de Paraguay; 
Universidad Americana de Acapulco, una universidad de México;
Universidad Americana de Europa
Universidad Americana de Afganistán
Universidad Americana de Beirut
Universidad Americana en El Cairo
Universidad Americana del Caribe
Universidad Americana de Roma
Universidad Americana, una universidad de Nicaragua.